Норија де Сан Хуан има више значења:

 Норија де Сан Хуан, Норија де Палос (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Норија де Сан Хуан (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Норија де Сан Хуан (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику